Виоле́тт () — английская фамилия. Известные носители:

 Виолетт, Дэйв (род. 1963) — американский кёрлингист.
 Виолетт, Том (род. 1960) — американский кёрлингист.